Bei der U-17-Fußball-Südamerikameisterschaft 2005 in Venezuela bestand der Kader der uruguayischen U-17-Nationalmannschaft aus den nachfolgend aufgelisteten Spielern.

Quelle:

Einzelnachweise 

U 17 2005
Uruguay 2005
Kaderliste